Маргарет (Маргарита) де Бомон (), также известная как Маргарет де Ньюбург (; ум. ) — 7-я графиня Уорик с 1242, дочь Генриха де Бомона, 5-го графа Уорик, и Филиппы Бассет.

Биография 
О биографии Маргарет известно не очень много. После смерти в июне 1242 года своего бездетного брата, Томаса де Бомона, 6-го графа Уорика, его владения и титул унаследовала Маргарита. Вскоре её первый муж, Джон Маршал, умер, после чего она вышла замуж вторично — за Джона дю Плесси. Джон пользовался расположением короля Англии Генриха III, вследствие чего был 7 марта 1247 года утверждён как граф Уорик.

Брак оказался бездетным. Маргарет умерла 3 июня 1253 года. Однако и после её смерти Джон дю Плесси сохранил титул графа Уорика. Только после его смерти в 1263 году титул перешёл к Уильяму Модиту, сыну Алисы де Бомон, сводной сестры отца Маргарет, Генриха де Бомона.

Браки 
 1-й муж: ранее 23 августа 1242 года Джон Маршал IV (умер 3 октября/23 октября 1242), маршал Ирландии;
 2-й муж: ранее 14 сентября 1243 года Джон дю Плесси (умер 25 февраля 1263), граф Уорик по праву жены.

Детей от обоих браков не было.

Ссылки 
 
 
 

Бомоны
Графы Уорик
Правители Европы XIII века
Женщины XIII века